Crowell kan syfta på:

 Crowell (förlag) – ett tidigare amerikanskt förlag

Geografi

Antarktis 

 Mount Crowell,

Storbritannien 

 Crowell (parish), England, Oxfordshire,

USA 

 Crowell, Texas, Foard County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar